Il nome Dall'Ara può riferirsi a:
Renato Dall'Ara, dirigente sportivo italiano
Stadio Renato Dall'Ara, stadio di Bologna
Coppa Renato Dall'Ara, trofeo calcistico italiano